Kabinet-Venetiaan I, kabinet van Ronald Venetiaan in Suriname van 1991-1996
 Kabinet-Venetiaan II, kabinet kabinet van Ronald Venetiaan in Suriname van 2000-2005
 Kabinet-Venetiaan III, kabinet van Ronald Venetiaan in Suriname van 2005-2010